

Navires 

Revenge a été le nom de nombreux navires dont :
 Revenge, le navire du pirate Stede Bonnet ;

Musique

Groupe 

 Revenge est un groupe formé par Peter Hook, le bassiste de New Order, entre 1989 et 1993 ;
 Revenge est un groupe de black metal canadien.

Album 

 Revenge est un album d'Eurythmics sorti en 1986 ;
 Revenge est un album de Kiss sorti en 1992 ;
 Revenge est un album d'Alastis sorti en 1998 ;
 Revenge est un album de Cro-Mags sorti en 2000 ;
 Revenge est une mixtape de XXXTentacion, sortie en  ;
 Revenge, album du groupe Warkings.

Télévision

Téléfilm 

 Revenge est un film pour la télévision américaine, de Jud Taylor (1971).
 Revenge est un téléfilm américain, de Damon Santostefano (2007).

Série télévisée 

 Revenge est une série télévisée créée par Mike Kelley en 2011.

Cinéma 

 Revenge est un film américain de Tod Browning, sorti en 1918 ;
 Revenge est un film américain d'Edwin Carewe, sorti en 1928 ;
 Revenge est le titre original du film américain Vengeance de Tony Scott, sorti en 1990 ;
 Revenge est un court métrage américain de David Livingston, sorti en 2006 ;
 Revenge (Hævnen) est un film danois de Susanne Bier, sorti en 2010 ;
 Revenge est un film français de Coralie Fargeat, sorti en 2017.

Homonymie de titre